Percubaba est le nom du premier album de Percubaba. Il est sorti en 2000, produit par le label indépendant créé par le groupe: Foutadawa et distribué par La Major.

Liste des chansons 
 Intro
 International Dub
 Le Choix
 La Chute
 Dramatik
 Jamaïcan
 Crazy Babylon
 Des textes
 Shaman 1
 Shaman 2
 Flippo
 Vyper

Liens externes 

Album musical sorti en 2000